Бріате́кст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 45 км на північний схід від Тулузи, 28 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1090 осіб у працездатному віці (15-64 років) 779 були активні, 311 — неактивні (показник активності 71,5%, у 1999 році було 71,9%). З 779 активних працювали 694 особи (379 чоловіків та 315 жінок), безробітних було 85 (32 чоловіки та 53 жінки). Серед 311 неактивних 67 осіб було учнями чи студентами, 152 — пенсіонерами, 92 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 810 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1953,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бріатекст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн